

Anatomia 
Falange – ciascuna delle ossa della mano e del piede che compongono un dito o in alternativa la più lunga tra queste

Guerra 
Falange – Antica formazione di combattimento (greca, macedone, medievale)

Mitologia 
Falange – Personaggio della mitologia greca

Politica e sociologia 
Falange – unità sociale di base del falansterio, struttura della teoria politica di Charles Fourier
Falange libanese – movimento politico libanese
Falange Socialista Boliviana – partito boliviano
Falange Nacional – partito cileno
Falange nazional-radicale – gruppo politico polacco
Falange Peruviana – gruppo politico peruviano
Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista – partito politico nazionalsindacalista e rivoluzionario spagnolo fondato da José Antonio Primo de Rivera ed esistito dal 1933 al 1937
Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista – partito politico spagnolo franchista attivo dal 1937 al 1977
Falange Española de las JONS – partito nazionalsindacalista spagnolo contemporaneo fondato nel 1976